

Intrattenimento 
 Freddy – personaggio de Five Nights at Freddy's
 Freddy – fumetto pubblicato tra il 1955 e il 1980

Altro 
 Freddy – azienda italiana
 Freddy – calciatore angolano

Pagine correlate 
Freddie